Jojo může být:

 jojo – hračka
 JoJo (bonbóny) – značka bonbonů a cukrovinek
 JoJo's Bizarre Adventure – manga série
 Jojo (seriál) – československý televizní seriál pro děti
 JoJo – americká zpěvačka
 JoJo (album) – její debutové album

ve spojeních
 jojo efekt
 jojo klub

Podobné názvy 
 Yo Yo Band